Croton longipes est un ancien nom qui peut faire référence à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae :

 Croton longipes M.E.Jones, 1895 : Croton californicus
 Croton longipesn Gagnep., 1925 : Croton vietnamensis

Longipes